O Association Sportive Bantous é um clube de futebol congolês com sede em Mbuji-Mayi, província de Kasai-Oriental e atualmente joga na Liga Linafoot 2, o segundo escalão do futebol congolês.

História 
O clube foi fundado em 1961.

Foi finalista da Coupe du Congo em 1994, na qual foi derrotado pelo DC Motema Pembe. Em 1995 foram campeão da LINAFOOT.

Títulos

Desempenho em competições da CAF
Liga dos Campeões da CAF
1996 : primeira rodada

Copa da CAF
1994 : segunda rodada
1997 : segunda rodada

Referências

Clubes de futebol da República Democrática do Congo
Clubes de futebol fundados em 1989